Casola peut désigner:

 Casola di Napoli, commune italienne de la ville métropolitaine de Naples dans la région Campanie en Italie ;
 Casola in Lunigiana, commune italienne de la province de Massa-Carrara dans la région Toscane en Italie ;
 Casola Valsenio, commune italienne de la province de Ravenne dans la région Émilie-Romagne en Italie ;

Voir aussi  

 Casole